Lunndörrstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lunndörrstjärnarna (Ovikens socken, Jämtland, 698521-136593), sjö i Bergs kommun,  (5,04 ha)
Lunndörrstjärnarna (Ovikens socken, Jämtland, 698588-136608), sjö i Bergs kommun,  (8,6 ha)
Lunndörrstjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 699721-136117), sjö i Åre kommun,  (3,99 ha)
Lunndörrstjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 699724-136105), sjö i Åre kommun, 
Lunndörrstjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 699737-136133), sjö i Åre kommun,  (8,14 ha)
Lunndörrstjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 699743-136162), sjö i Åre kommun, 
Lunndörrstjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 699749-136142), sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn